María Ana de Saboya (Turín, 17 de diciembre de 1757-Nichelino, 11 de octubre de 1824) fue princesa de Saboya por nacimiento y duquesa de Chablais por su matrimonio con Benedicto de Saboya.

Primeros años 

Nació durante el reinado de su abuelo, el rey Carlos Manuel III de Cerdeña. Fue la sexta hija del rey Víctor Amadeo III de Saboya y de la infanta española María Antonia de Borbón. Fue hermana de los reyes de Cerdeña Carlos Manuel IV, Víctor Manuel I y Carlos Félix.

Sus hermanas, María Josefina y María Teresa, serían las futuras nueras del rey Luis XV de Francia, a través de sus matrimonios con Luis XVIII y Carlos X. Otra de sus hermanas, María Carolina, se casaría con el rey Antonio I de Sajonia.

Matrimonio 
Después de los matrimonios de sus hermanas mayores con los príncipes franceses, María Ana se casó con su tío, el príncipe Benedicto de Saboya, duque de Chablais, quién era hijo menor de su abuelo, Carlos Manuel III, y de su última esposa, Isabel Teresa de Lorena. No tuvieron hijos, pero a pesar de eso fue un matrimonio feliz. Aunque estaban unidos y ella lo amaba, siempre lo vio como su tío. Su marido era conocido por ser un buen soldado, a quién se le dio el control del Ejército italiano para contener las tropas francesas y con la intención de restaurar la monarquía en Francia después de la ejecución de Luis XVI en 1793. 

También gozaba de una buena relación con sus cuñadas, la francesa Clotilde, princesa de Piamonte, y la austriaca María Teresa, duquesa de Aosta.

Años posteriores 
Tras la ocupación francesa por Napoleón, en diciembre de 1798, toda la familia real de Cerdeña se exilió. Los duques de Chablais partieron de Turín hacia Cerdeña, donde permanecieron hasta finales de 1799 y luego abandonaron la isla y se trasladaron a Roma, en los Estados Pontificios. En 1805, pasaron unos meses en Florencia, invitados por María Luisa de Borbón, la cual era regente del Reino de Etruria.
 
En Italia, el duque de Chablais recibió el mando del ejército italiano, dando la bienvenida a las tropas francesas y con la intención de restaurar la monarquía en Francia después de la ejecución de Luis XVI en 1793. Participó en la batalla de Loano. El duque murió el 4 de enero de 1808 en Roma.
 
En 1816, la duquesa viuda de Chablais recibió a su hermano menor, Carlos Félix, y a su primo, Carlos Alberto. Ya en ese momento, Napoleón había sido derrotado del trono francés y exiliado, por lo tanto, se recuperaron las haciendas y propiedades de la Casa de Saboya; durante la ausencia de María Ana, el Palacio Chiablese fue utilizado por Camilo Borghese y su esposa, la famosa Paulina Bonaparte. Sin embargo, María Ana no regresó a su país natal de inmediato: en 1820, compró la Villa Rufinella en Frascati, cerca de Roma, a Luciano Bonaparte. En 1822, a pesar de las protestas de su hermano y primo, María Ana se mudó a Florencia, a pesar de que la ciudad participaba activamente en el período de disturbios en el Reino de Cerdeña el año anterior.

Muerte 
No fue hasta principios de 1824 que María Ana volvió al Piamonte, donde se encontró en el Castillo de Moncalieri con sus hermanos, el ex rey Víctor Manuel I y el nuevo monarca, Carlos Félix. Durante el verano del mismo año, con Carlos Félix y su esposa, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, hizo un viaje a Saboya, donde visitaron la Abadía de Hautecombe.

María Ana murió meses después en Turín, a la edad de 66 años, poco después que su hermano Víctor Manuel I. Legó todas sus propiedades, incluido el Palacio Chiablese, el Castillo de Agliè y la Villa Rufinella, a su hermano, Carlos Félix. Había sobrevivido a su marido por 16 años.

Referencias

Princesas de Cerdeña del siglo XVIII (casa de Saboya)
Princesas de Cerdeña del siglo XIX (casa de Saboya)
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en Turín
Fallecidos en la provincia de Turín